Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Moorilla Hobart International 2013 nastoupilo třicet dva hráček.

Obhájkyní titulu byla Němka Mona Barthelová, která se jako osmá nasazená probojovala opět do finále. V něm nestačila na nenasazenou ruskou hráčku Jelenu Vesninovou, jíž podlehla ve dvou seetch 3–6 a 4–6.

Nasazení hráček 
  Sie Su-wej (1. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (odstoupila)
  Sloane Stephensová (semifinále)
  Mona Barthelová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Hobart International
Tenis v Austrálii v roce 2013